Daniel Burman (1973) – regista cinematografico, sceneggiatore e produttore cinematografico argentino
 Erik Burman, soprannominato Jerka e Burre (1897-1985) – hockeista su ghiaccio e giocatore di bandy svedese
 Jens Burman (1994) – fondista svedese
 Nicolaas Laurens Burman (1734-1793) – botanico olandese
 Pieter Burman il Vecchio o Burmann, latinizzato in Petrus Burmannus (1668-1741) – filologo classico olandese
 Pieter Burman il Giovane o Burmann, latinizzato in Petrus Burmannus (1713-1778) – filologo classico olandese
 Rahul Dev Burman (1939-1994) – compositore indiano

Burman – città antica